Робин Хак (; родился 27 августа 1998 года в Пфорцхайм, Германия) — немецкий футболист, нападающий клуба «Арминия» (Билефельд).

Клубная карьера 
Хак — воспитанник клубов «Карлсруэ» и «Хоффенхайм». 1 октября 2017 года в матче против «Фрайбурга» он дебютировал во Бундеслиге в составе последнего. В этом же поединке Робин забил свой первый гол за Хоффенхайм.

Международная карьера 
В 2016 году Хак в составе юношеской сборной Германии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд